Ditmas ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Ditmas (* 1946), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Edith Ditmas (1896–1986), britische Dokumentarin, Historikerin und Schriftstellerin